Kalk-Hochalpen steht für:

 einen Gebirgszug der Alpen, die Hauptmassive der Kalkalpen in Österreich Deutschland und der Schweiz, siehe Nördliche Kalkalpen
 eine Raumordnungszone von Oberösterreich, siehe Kalk-Hochalpen (Raumeinheit)
 die Kalkalpen des Bundeslandes Salzburg, siehe Salzburger Kalkhochalpen
 ein FFH-Schutzgebiet in Salzburg, siehe Europaschutzgebiet Kalkhochalpen